Презентація (від )

 Презентація (спосіб подання інформації) — інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі.
 Товарна презентація — рекламний інструмент, що дозволяє продемонструвати переваги продукту потенційному колу споживачів.
 Мультимедійна презентація — набір слайдів і спецефектів (слайд-шоу), текстовий вміст презентації, нотатки доповідача, а також роздатковий матеріал для аудиторії, що зберігається в одному файлі.
 Презентація ліфтова () — коротка розповідь про концепцію продукту, проекту чи сервісу.
 Презентація антигену — один із ключових процесів, в ході якого компоненти системи вродженого імунітету, такі як макрофаги і дендритні клітини, стимулюють імунну відповідь системи набутого імунітету шляхом подання (презентації) захопленого ними антигену Т-лімфоцитам.

Див. також 
 Програма підготовки презентацій